Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

 141e régiment d'artillerie
 141e régiment d'artillerie coloniale
141e régiment d'infanterie
141e régiment d'infanterie territoriale
 
 
 
 

Homonymie d'unités militaires